Il doppio del torneo di tennis Magdeburg Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eyal Erlich e Mosè Navarra che hanno battuto in finale Marcos Ondruska e Chris Wilkinson 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Paul Rosner (quarti di finale)
 Marcos Ondruska /  Chris Wilkinson (finale)

 Chris Haggard /  Paul Kilderry (semifinali)
 Nebojša Đorđević /  Brent Haygarth (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 1998